Bay City puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades y áreas de Estados Unidos:

 Bay City, ciudad ubicada en el condado de Bay en el estado de Míchigan.
 Bay City, ciudad ubicada en el condado de Tillamook en el estado de Oregón.
 Bay City, ciudad ubicada en el condado de Matagorda en el estado de Texas.
 Bay City, villa ubicada en el condado de Pierce en el estado de Wisconsin.
 Área metropolitana de Bay City, Área Estadística Metropolitana de la localidad homónima de Míchigan.